Влади́мир Андре́евич Востро́в (20 августа 1929 — 29 мая 2006) — советский военачальник. Командир 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской дивизии (1973—1975), командующий Сибирским военным округом (1984—1986), Главный военный советник ВС ДРА (1986—1988), Начальник Главного управления высших учебных заведений Министерства обороны СССР (1988—1990). Генерал-полковник (3.02.1984).

Биография 
Родился 20 августа 1929 года в деревне Тимонинское Биряковского сельского совета Вожегодского района Северного края в крестьянской семье. Военную службу начал в 1948 году курсантом Череповецкого пехотного училища.

В 1960-е годы служил в Заполярье (гв. полковник). С 1973 по 1975 год командир 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизией 8-й гвардейской армии (Ордруф, ГСВГ). 25 апреля 1975 года присвоено воинское звание генерал-майор. С декабря 1975 по июль 1980 года — командующий 14-й гвардейской общевойсковой армией в Одесском военном округе. 25 октября 1979 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

С 1980 года — первый заместитель командующего войсками Среднеазиатского военного округа. С июня 1981 года — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа. 3 февраля 1984 года присвоено воинское звание генерал-полковник. С сентября 1984 по 1986 год — командующий войсками Сибирского военного округа. С 1986 по 1988 годы — Главный военный советник ВС ДРА;

С 1988 по 1990 год — начальник Главного управления военно-учебных заведений Министерства обороны СССР.

В отставке с 1990 года. Скончался в Москве 26 мая 2006 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени

Иностранные  награды:
 Орден Красного Знамени (ДРА)

Литература 
 Варенников В. И. Неповторимое. — Том 5, Часть 7, Глава 4. — 2001—2002.
 Некролог. // «Красная Звезда». — 30 мая 2006 года.
 Окороков А. В.. Тайные войны СССР. Советские военспецы в локальных конфликтах XX века. — , 2012. — ISBN 978-5-9533-6089-0.

Примечания

Ссылки 
 Биография в электронной версии издания «Генералы и адмиралы Вологодчины» (стр.41-42) . 
 Сайт 39-й гв. мсд 

Родившиеся в Сокольском районе Вологодской области
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Афганской войны (1979—1989)
Руководители ОКСВА
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС